Скривери () — топоним Латвии:
 Скривери — населённый пункт, центр Скриверского края.
 Скривери —  железнодорожная станция в одноимённом населенном пункте, центре Скриверского края.
 Скривери —  населенный пункт в Екабпилсском крае.
 Скривери —  хутор в Терветском крае.
 Скривери —  хутор в Даугавпилсском крае.
 Скривери —  хутор в Яунпиебалгском крае.